Парінарі (Parinari) — рід рослин родини хрізобаланові (Chrysobalanaceae). Поширені у Африці та Південній Азії. Фрукти Parinari curatellifolia вживають в їжу.

Species
Нараховують 42 види парінарій.

 Parinari alvimii  Prance  
 Parinari anamensis  Hance  – Annamese burada
 Parinari argenteo-sericea  Kosterm.  
 Parinari brasiliensis  (Schott) Hook.f.  
 Parinari campestris  Aubl.  
 Parinari canarioides  Kosterm.  
 Parinari capensis  Harv.  – Dwarf Mobola Plum
 Parinari cardiophylla  Ducke  
 Parinari chocoensis  Prance  
 Parinari congensis  Didr.  
 Parinari congolana  T.Durand & H.Durand  
 Parinari costata  (Korth.) Blume  
 subsp. polyneura  (Miq.) Prance  
 subsp. rubiginosa  (Ridl.) Prance  
 Parinari curatellifolia  Planch. ex Benth.  – Mobola Plum
 Parinari elmeri  Merr.  
 Parinari excelsa  Sabine  – Guinea Plum
 Parinari gigantea  Kosterm.  
 Parinari hypochrysea  Mildbr. ex Letouzey & F.White  
 Parinari insularum  A.Gray  
 Parinari klugii  Prance  
 Parinari leontopitheci  Prance  
 Parinari littoralis  Prance  
 Parinari maguirei  Prance  
 Parinari metallica  Kosterm.  
 Parinari montana  Aubl.  
 Parinari nonda  F.Muell. ex Benth.  – Nonda Plum
 Parinari oblongifolia  Hook.f.  
 Parinari obtusifolia  Hook.f.  
 Parinari occidentalis  Prance  
 Parinari pachyphylla  Rusby  
 Parinari papuana  C.T.White  
 subsp. salomonensis  (C.T.White) Prance  
 Parinari parilis  J.F.Macbr.  
 Parinari parva  Kosterm.  
 Parinari parvifolia  Sandwith  
 Parinari prancei  Kosterm.  
 Parinari rigida  Kosterm.  
 Parinari rodolphii  Huber  
 Parinari romeroi  Prance  
 Parinari sprucei  Hook.f.  
 Parinari sumatrana  (Jack) Benth.  
 Parinari panamensis  Jud, Nelson & Herrera

Примітки 

Роди квіткових